Eduard Müller (1804-1875) — filólogo e teólogo alemão
 Eduard Müller (1842-1902) — político suíço

Desambiguações de antropônimos